Zbrożkowie herbu Jasieńczyk – polski ród szlachecki
 Zbrożkowie herbu Poraj – polski ród szlachecki